Enescu est un nom propre roumain  qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1948-2016), compositeur et chef d’orchestre roumain ;
  (1987-), footballeur roumain ;
 George Enescu (1881-1955), nom de naissance de Georges Enesco, violoniste, pianiste, chef d’orchestre et compositeur roumain ;
  (1932-1997), philosophe, publiciste, traducteur et professeur d'université roumain.
 Günther Enescu (1955-), joueur de volley-ball roumain ;
  (1929-), homme politique roumain ;
  (1884-1972), médecin et professeur de médecine roumain ;
  (1911-1993), homme politique roumain.
  (1925-1994), essayiste, critique littéraire roumain, rédacteur en chef adjoint du magazine Family.

Musique 
 Filarmonica „George Enescu” (orchestre philharmonique Georges-Enesco), institution musicale de Roumanie fondée en 1868.

Enseignement 
 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (université des arts Georges-Enesco), université roumaine des arts située à Iași.

Toponyme 
 George Enescu, commune de Roumanie dans le Județ de Botoșani, ville natale de Georges Enesco.

Astronomie 
 (9493) Enescu, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme roumain